La famille de Gautier est une famille noble de Provence. 

Elle fut investie de la baronnie de Senès le , acquise par Louis, fils du noble Sébastien de Gautier le  du seigneur de Carces. Son fils, André acquit en 1582 la seigneurie d'Aiguines.

Généalogie

Sources 
  Histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence, Louis Ventre Artefeuil, Avignon, 1757

Gautier